VIG steht für:

 Verbraucherinformationsgesetz
 Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG, ein Versicherungskonzern, der an der Wiener Börse unter diesem Kürzel notiert ist

Vig steht für:
 Vig Sogn, dänische Kirchspielsgemeinde
 Vig (Dänemark), ein Ort in Vig Sogn
 Vig (Film), amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1998

Vig ist der Familienname folgender Personen:
 Butch Vig (* 1957), amerikanischer Schlagzeuger
 Tommy Vig (* 1938), ungarischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Vigh
 Auerochse von Vig
 Vik
 -wik
 Wiek

VIG